Bautista Saavedra ist der Name folgender Personen:

* Bautista Saavedra Mallea (1870–1939), bolivianischer Politiker

Bautista Saavedra ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Provinz Bautista Saavedra, Provinz in Bolivien